Владимир Гринченко:
 Гринченко, Владимир Автономович (1900—1948) — советский археолог.
 Гринченко, Владимир Васильевич (1918−1997) — деятель советских спецслужб.